Bethesda kan syfta på:
 Bethesda (Antigua och Barbuda), ort i Antigua och Barbuda
 Bethesda, Maryland, ort i USA
 Bethesda, Tennessee, ort i USA
 Bethesda, Wales, ort i Storbritannien
 Bethesda Softworks, ett amerikanskt datorspelsföretag
 Missionshuset Bethesda, Köpenhamn

Se även 
 Betesda, en tidigare badanläggning vid Fårporten i Jerusalem